Sarıkaya (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Sarıkaya (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
 Sarıkaya (Yapraklı), een dorp in het Turkse district Yapraklı